«Пять женщин для убийцы» () — франко-итальянский триллер 1974 года режиссёра Стельвио Масси.

Сюжет 
Доктор Джорджи Пизани после очередного рабочего дня возвращается домой и обнаруживает, что его супруга и ребёнок убиты. Вскоре в округе начинают совершаться и другие убийства. Подозрение полицейских падает на самого врача. В это же время Пизани узнаёт, что является бесплодным. С намерением найти убийцы своей семьи и развеять в отношении себя подозрения, Пизани начинает производить своё собственное расследование.

В ролях 
 Френсис Мэтьюз — Джорджи Пизани.
 Паскаль Риво — доктор Лидия Франци.
 Джорджо Альбертацци — профессор Альдо Бетти.
 Ховард Росс — полицейский инспектор.
 Катя Кристин — Альба Галли.

Фильмы-триллеры Италии
Фильмы-триллеры Франции
Фильмы Стельвио Масси
Фильмы в жанре джалло
Фильмы о серийных убийцах